Het 76e IIHF Wereldkampioenschap ijshockey voor mannenteams in de Top division (A-landen) vond plaats van 4 tot en met 20 mei 2012 in Helsinki (Finland) en in Stockholm (Zweden). Het is de eerste keer dat een wereldkampioenschap over 2 landen werd georganiseerd. In 2013 wordt het WK opnieuw in deze 2 landen gespeeld, met het verschil dat de (halve) finale dan in Stockholm wordt gespeeld, in plaats van in Helsinki, zoals dat in 2012 het geval is.

Finland was regerend wereldkampioen na in 2011 Zweden te verslaan met 6-1.

Formule
De wedstrijden werden gespeeld in 2 groepen: groep H in Helsinki en groep S in Stockholm. Beide groepen bevatten 8 teams. De vier beste teams van elke groep stootten door naar de kwartfinales. De kwartfinales vonden plaats binnen dezelfde groep; daarna werden de halve finales en de finale in Helsinki gespeeld. Kazachstan en Italië degradeerden naar de Division I Group A.

Deelnemende landen

Uitslagen

Voorronden

Groep H 
De wedstrijden werden gespeeld in Helsinki.

Groep S 
De wedstrijden werden gespeeld in Stockholm.

Rechtstreekse uitschakeling 
De kwartfinales werden gespeeld binnen de groepen, in Helsinki en Stockholm. De halve finales en de finale werden gespeeld in Helsinki.

Eindrangschikking 

2012
IJshockey in Finland
IJshockey in Zweden
IJshockey in 2012
Sportevenement in Helsinki
Sportevenement in Stockholm
IJshockey
IJshockey